Semgallen (volk), een Oost-Baltische stam die in het zuidelijk-centrale deel van het hedendaagse Letland en noordelijk Litouwen leefde
 Semgallen (landstreek), het naar de gelijknamige stam vernoemde historische gebied in Letland